James Pennington ist der Name folgender Personen:

* James Pennington (* 1965), US-amerikanischer Musiker, siehe Suburban Knight
 James W. C. Pennington (1807–1870), US-amerikanischer Geistlicher